Grierson est un patronyme porté notamment par :

 Alister Grierson, scénariste et réalisateur australien ;
 Don Grierson (1947-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Edward Grierson (1914-1975), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Francis D. Grierson (1888-1972), auteur britannique de roman policier ;
 Herbert Grierson (1866–1960) spécialiste de littérature, un éditeur et un critique littéraire écossais ;
  (1851-1941), administrateur et linguiste du Raj britannique ;
 James Grierson (1859-1914), militaire britannique ;
 John Grierson (1898-1972), réalisateur britannique et théoricien du cinéma ;
 Mary Grierson (1912-2012), illustratrice botanique britannique.

Homonymie de patronyme